

Vidal Ramos est une municipalité de l'État de Santa Catarina;
 Vidal José de Oliveira Ramos fut un gouverneur de l'État de Santa Catarina.